Гран-при Турции  года — пятый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 9 по 11 мая 2008 года на трассе Истанбул Парк.

Перед гонкой 
6 мая команда Super Aguri покинула чемпионат. На старт Гран-при Турции вышло 10 команд и 20 пилотов, впервые после Гран-при Китая 2005 года.

Хейкки Ковалайнен, получивший травму на предыдущем Гран-при, был допущен к участию в гонке.

Рекорды автодрома перед Гран-при 
В гонке:
 1:24,770 Хуан Пабло Монтойя, McLaren, 2005 (на 10-цилиндровом двигателе)
 1:27,295 Кими Райкконен, Ferrari, 2007 (на 8-цилиндровом, современная конфигурация)

Свободные заезды

Квалификация 

Небольшая облачность. Сухо. Температура воздуха +17 °С, трассы +29 °С

Гонка 

В первом повороте произошло столкновение Кими Райкконена с Хейкки Ковалайненом — Хейкки получил медленный прокол и вынужден был заехать на пит-стоп, что отбросило его в самый конец пелетона. Кими, несмотря на поломку части аэродинамического оперения, продолжил гонку и смог поставить в первой части гонки быстрейший круг. Также в самом начале Джанкарло Физикелла налетел на автомобиль Кадзуки Накадзимы и полностью сломал ему заднее антикрыло, оба в результате аварии сошли с дистанции. Себастьен Бурде на 25 круге вылетел в гравий и застрял. Льюис Хэмилтон из-за проблем с шинами в квалификации пошёл на тактику трёх пит-стопов, что позволило ему после второго пит-стопа на лёгкой машине догнать и обойти Фелипе Массу, однако лишний пит-стоп Льюиса позволил Массе выиграть в гонке.

|}

Интересные факты 
Для Рубенса Баррикелло Гран-при стал 258-м в карьере, что превзошло рекорд Риккардо Патрезе в 257 Гран-при, установленный в 1993 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт автодрома Истанбул Парк

Гран-при Турции
Май 2008 года